Romée steht für:

 Villa Romée in der Avenue de la Plage in Cannes (Côte d’Azur)

Romée ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Merkel-Romée (1888–1977), österreichische Malerin

Siehe auch:
 Rommé